USS  je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Ericsson (DD-56) 
 USS Ericsson (DD-440)

Ericsson